ramka (telekomunikacja) – pakiet danych
 ramka (telewizja) – odpowiednik pełnej klatki filmowej
 ramka cyfrowa – urządzenie mobilne
 ramka – obudowa plastra pszczelego w ulu